

France 
 Ligne 2 du tramway d'Avignon, future ligne de tramway ;
 Ligne 2 du tramway d'Île-de-France ;
 Ligne 2 du tramway de Lyon ;
 Ligne 2 du tramway de Marseille ;
 Ligne T2 du tramway de Saint-Étienne ;
 Ligne T2 du tramway de Toulouse ;
 Ligne T2 du tramway du Mans.

Turquie 
 ligne T2 (ou ligne Konak) du tramway d'Izmir ;
 ligne de tramway touristique T2 à Istanbul.